Il gruppo della symesite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della symesite 
 Mereheadite
 Symesite

Note 

Symesite